Молодёжный кубок Англии по футболу 2014/15 — 63-й розыгрыш Молодёжного кубока Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 456 футбольных клуба.

Конкурс состоит из нескольких раундов, которому предшествует квалификационные раунды, начиная с предварительного раунда следуют четыре отборочных раунда. Квалификационные рауды предназначены для команд не входящих в Премьер-лигу и Футбольную лигу. В Первом раунде встречаются клубы Чемпионата Футбольной лиги, Первой и Второй лиги, а клубы Премьер-лиги начинают турнир с третьего раунда. После пяти раундов, начинается плей-офф с восемью командами.

«Челси» завоевал свой шестой кубок, четвертый за шесть лет и второй подряд, выиграв в двух матчевом финале у «Манчестер Сити» с общим счётом 5:2.

Календарь

Расписание и результаты

Первый раунд 

|}

|}

Второй раунд 

|}

|}

Третий раунд 

|}

|}

Четвёртый раунд 

|}

|}

Пятый раунд 

|}

|}

Шестой раунд 

|}

|}

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Официальный сайт 

Молодёжный кубок Англии по футболу
Молодёжный кубок